Верба — дерево, кущі або напівкущі родини вербових
 Верба — значення верби в українській міфології
 «Верба» — російський переносний зенітно-ракетний комплекс
 РСЗВ «Верба» — нова українська реактивна система залпового вогню на базі автомобіля КрАЗ-6322 і бойової частини БМ-21 «Град»

Села:
 Верба — Волинська область, Володимирський район
 Верба — Рівненська область, Дубенський район
 Верба — Чернігівська область, Коропський район
Станція:
 Верба — пасажирська залізнична станція Львівської залізниці

Верба — зупинний залізничний пункт у Кам'янецькому районі Берестейської області

 Верба Анатолій Якович (1946–2003) — український яхтсмен.
 Верба Андрій В'ячеславович (* 1966) — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Верба Ігор Іванович (1932–2004) —український мистецтвознавець, почесний академік АМУ.
 Верба Ігор Володимирович (*1962) — український історик, доктор історичних наук.
 Верба Отто Рудольфович — співробітник німецької військової розвідки, зондерфюрер
 Верба Світлана Йосипівна — міністр економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим
 Верба Сідней (* 1932) — американський політолог

Див. також 
 Вербиченька

Прізвища
Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем